Кельнер — многозначный термин.

 Официант (устар.)

Фамилия 
 Кельнер, Александр Александрович (1834—1891) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Кельнер, Альберт (1912—1994) — микробиолог, открывший фотореактивацию ДНК.
 Кельнер, Викентий Егорович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; № 7358; 17 декабря 1844.
 Кельнер, Виктор Ефимович (1945—2021) — советский и российский историк.
 Кельнер, Иоганн Петер (1705—1772) — немецкий композитор, один из претендентов на оспаривание авторства Токкаты и фуга ре минор BWV 565.
 Кельнер, Карл (1851—1905) — химик и оккультист.
 Кельнер, Константин Александрович (1879—1969) — полковник 9-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны.
 Кельнер, Оскар (1851—1911) — немецкий биохимик, агрохимик и физиолог.
 Кельнер, Отто-Годфрид — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 341; 26 ноября 1781.
 Кельнер, Петр — чех, миллиардер, с 2008 года является одним из совладельцев новой белорусской страховой компании PPF/Generali..
 Кельнер, Фридрих (1885—1970) — немецкий политический деятель, военный юрист.
 Кельнер, Ханс (1898—1945) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал-лейтенант.

Примечания